Builsa steht für:

 Builsa (Volk)
 Buli (Sprache)